Грач Акопович Акопян (, 30 января 1955, Ереван) — армянский государственный деятель.

Биография 
 1973—1978 — студент факультета русского языка и литературы Ереванского государственного университета.
 1978—1979 — преподаватель русского языка и литературы СПТУ № 1 (г. Октемберян).
 1979—1986 — старший инспектор по основной деятельности исполкома Ереванского горсовета (г. Ереван).
 1986—1990 — референт, заместитель заведующего отделом Совета Министров Армянской ССР.
 1990—1992 — Управляющий Делами Совета Министров Республики Армения.
 1992— был Государственным Министром Республики Армения.

Общественные деятели Армении
Министры Армении